Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1972 in Skopje. Die 63 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in acht Vorrundengruppen. Aus diesen Vorrunden kamen je zwei Mannschaften in jedes der Finalturniere A bis C, die verbleibenden Mannschaften ins D-Finale. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.

Ergebnisse aus den Vorrunden wurden nicht ins Finale übernommen. Die Mannschaften aus der gleichen Vorrundengruppe trafen dort erneut aufeinander.

 Ergebnisse der albanischen Mannschaft
Die Mannschaft aus Albanien erreichte das B-Finale. Dort hätte sie in der 8. Runde auf Israel treffen sollen, verweigerte dieses Spiel aber wegen politischer Vorbehalte.
Danach setzten die Albanier das Turnier zunächst fort, zogen sich jedoch nach 11 Runden der Finalgruppe gänzlich zurück. Die Ergebnisse der absolvierten Spiele wurden komplett annulliert.
In den folgenden Tabellen ist wie folgt verfahren:
 Bei der Mannschaft von Albanien sind die im Finale regulär absolvierten Spiele (ohne die kampflose Niederlage gegen Israel) in der Einzelbilanz der Spieler berücksichtigt.
 In der Mannschaftsbilanz sind die Ergebnisse der Finalrunde (ohne die kampflose Niederlage gegen Israel) genannt. Eine Platzierung wurde nicht ermittelt.
 Für die übrigen Teilnehmer des B-Finals ist das Spiel gegen Albanien nicht berücksichtigt, da die Wettkämpfe annulliert wurden.
 Der Ausgang dieser Spiele ist jeweils in einer Textanmerkung erläutert.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. Ungarn

3. Jugoslawien

4. Tschechoslowakei

5. Deutschland

6. Bulgarien 

Der zweite Ersatzspieler Sarkis Bohosjan kam nicht zum Einsatz.

7. Rumänien

8. Niederlande

9. USA

10. DDR

11. Spanien

12. Polen

13. Dänemark

14. Argentinien

15. Schweden

16. Schweiz

17. England 

Das annullierte Spiel gegen Albanien endete 2,5:1,5 für England, wobei Markland gewann und Keene, Harston sowie Littlewood remisierten.

18. Israel

19. Kanada 

Das annullierte Spiel gegen Albanien endete 1,5:2,5 gegen Kanada. Suttles gewann seine Partie, Amos remisierte, Vranesic und Day unterlagen.

20. Philippinen

21. Norwegen 

Das annullierte Spiel gegen Albanien endete 1:3 gegen Norwegen, wobei Kristiansen und Hoen remisierten, Wibe und Johannessen ihre Partien verloren.

22. Kuba 

Das annullierte Spiel gegen Albanien endete 2,5:1,5 für Kuba. Dabei gewann Rodríguez seine Partie. Garcia, Estevez und Diaz spielten remis.

23. Österreich 

Das annullierte Spiel gegen Albanien endete 3:1 für Österreich durch Siege von Robatsch und Janetschek, während Röhrl und Watka remisierten.

24. Island 

Das annullierte Spiel gegen Albanien endete 3,5:0,5 für Island durch Siege von Þorsteinsson, Þorvaldsson und Magnússon, bei einem Remis von Kristinsson.

25. Kolumbien 

Das annullierte Spiel gegen Albanien endete 2,5:1,5 für Kolumbien. Cuéllar und Gutierrez gewannen ihre Partien, Cuartas unterlag und de Greiff spielte remis. Der als zweiter Ersatzspieler nominierte Oscar Humberto Castro Rojas kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

26. Indonesien 

Das annullierte Spiel gegen Albanien endete 2:2. Wotulo, Ardiansyah, Bachtiar und Turalakey spielten dabei jeweils remis.

27. Italien 

Das annullierte Spiel gegen Albanien ging mit 1,5:2,5 verloren. Mariotti gewann seine Partie. Tatai und Paoli unterlagen ihren Gegnern, während Cappello remis spielte.

28. Mongolei

29. Griechenland

30. Belgien 

Das annullierte Spiel gegen Albanien ging mit 1:3 verloren. Dabei spielten Boey und Beyen remis. van Seters und Cornelis unterlagen ihren Gegnern.

31. Peru

Albanien 

Zum Ergebnis der albanischen Mannschaft siehe in der Einleitung

32. Australien

33. Finnland

34. Schottland

35. Iran 

Der zweite Ersatzspieler Hossein Gholi Saloor kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

36. Brasilien

37. Portugal 

In der letzten Runde gewannen die Portugiesen kampflos gegen die Dominikanische Republik. Unter den Gewinnpartien der ersten vier Spieler ist jeweils ein kampfloser Punkt.

38. Türkei

39. Irland

40. Puerto Rico

41. Mexiko

42. Tunesien

43. Wales

44. Neuseeland

45. Dominikanische Republik 

Die Mannschaft gab das Spiel der letzten Runde kampflos ab. Bei den Spielern ab Brett 3 ist dafür eine kampflos verlorene Partie eingerechnet.

46. Bolivien

47. Japan

48. Frankreich

49. Singapur

50. Malta

51. Hongkong

52. Libanon

53. Luxemburg

54. Färöer

55. Syrien

56. Zypern

57. Marokko 

Der zweite Ersatzspieler Abdelmalek kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

58. Andorra

59. Malaysia

60. Guernsey

61. Irak

62. Jungferninseln

Quellen 
 Schacholympiade 1972 bei olimpbase.org

1972
Schach 1972
Schach (Jugoslawien)
Sport (Skopje)